

Geografia 
 Eubea – isola della Grecia
 Eubea – unità periferica della Grecia

Mitologia 
 Eubea – personaggio della mitologia greca, una delle tre ninfe figlie del dio fluviale Asterio; lei e le sorelle Acraia e Prosimna furono le nutrici di Era
 Eubea – personaggio della mitologia greca, una naiade figlia del dio fluviale Asopo e della ninfa Metope. Fu rapita da Poseidone e divenne eponima dell'isola di Eubea
 Eubea – personaggio della mitologia greca, figlia di Larimno; lei e Polibo di Sicione sono i tra probabili genitori di Glauco
 Eubea – personaggio della mitologia greca, figlia di Macareo re di Locri; diede ad Apollo il figlio Argeo
 Eubea – personaggio della mitologia greca, una delle cinquanta figlie di Tespio e di Megamede che diede ad Eracle il figlio Olimpo
 Eubea – personaggio della mitologia greca, moglie di Forbante e probabile madre del settimo re di Argo Triopa